German Open 2015 steht für folgende Wettbewerbe:

 German Open 2015 (9-Ball)
 German Open 2015 (Badminton)

Siehe auch:
 Bet-at-home Open German Tennis Championships 2015